Тихменка:

 Тихменка (приток Граничной) — река в Тверской области России;
 Тихменка (Тихманьга) — река в Архангельской области России.